Унгнад — фамилия.

 Унгнад, Артур (1879—1947) — немецкий семитолог и ассириолог.
 Унгнад, Ганс (1493—1564) — религиозный деятель, сподвижник Реформации, распространитель протестантизма между славянами, основатель Южнославянского библейского института
  (1614–1683) — немецко-австрийская дворянка, фрейлина Юлианы фон Остфрисланд и мать имперского графа и губернатора графств Ольденбург и Дельменхорст от датского короля Антона I фон Альденбурга.